Redmond è il nome di diverse località:

Stati Uniti d'America 
 Redmond, città dell'Oregon
 Redmond, comune dello Utah
 Redmond, città dello Stato di Washington

Australia 
 Redmond, località dell'Australia Occidentale